Дми́трієв — російське прізвище.

 Дмитрієв Анатолій Анатолійович (нар. 1968) — начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області, генерал поліції ІІІ рангу.
 Дмитрієв Анатолій Васильович (1934—2018) — радянський і російський соціолог, член-кореспондент РАН (1994).
 Дмитрієв Антон Юрійович (1917—2008) — радянський механізатор, Герой Соціалістичної Праці (1966).
 Дмитрієв Артем Сергійович (1999) — український футболіст, захисник.
 Дмитрієв Борис Михайлович — Герой Радянського Союзу.
 Дмитрієв Валентин Іванович — радянський діяч. Депутат Верховної Ради СРСР 10—11-го скликань.
 Дмитрієв Василь Васильович — поет, знавець сибірських лісів, краєзнавець і натураліст.
 Дмитрієв Василь Петрович — Герой Радянського Союзу.
 Дмитрієв Віктор Борисович — один із засновників і організаторів виробництва радіолокаційної техніки на Дніпровському машинобудівному заводі, головний інженер, перший заступник директора Дніпровського машинобудівного завод (1952—1980).
 Дмитрієв Віктор Володимирович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дмитрієв Володимир Миколайович  — доктор медицини, громадський діяч і кореспондент Миколаївської головної фізичної обсерваторії.
 Дмитрієв Георгій Петрович  — російський композитор.
 Дмитрієв Григорій Якович — Герой Радянського Союзу
 Дмитрієв Едуард Дмитрович  — український телережисер. Член Національної спілки кінематографістів України.
 Дмитрієв Іван Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Дмитрієв Іван Петрович  — російський актор. Народний артист СРСР (1980).
 Дмитрієв Ігор Борисович  — російський актор. Народний артист Росії (1988).
 Дмитрієв Максим Васильович — Герой Радянського Союзу
 Дмитрієв Матвій Іванович — повний кавалер ордена Слави.
 Дмитрієв Микола Андрійович — діяч полтавської «Просвіти»
 Дмитрієв Микола Дмитрович — композитор та педагог часів Російської імперії.
 Дмитрієв Микола Іванович (1875 — ?) — російський інженер-технолог, кораблебудівник, яхтсмен, перший директор заводу «Руссуд» (Миколаїв).
 Дмитрієв Микола Ізмайлович — український геоморфолог, палеогеограф, гляціолог, геолог, доктор географічних наук.
 Дмитрієв Микола Михайлович — Герой Радянського Союзу
 Дмитрієв Микола Павлович — Герой Радянського Союзу
 Дмитрієв Михайло Дмитрович — радянський спортсмен і тренер зі спортивної гімнастики
 Дмитрієв Олександр Іванович  — російський архітектор
 Дмитрієв Олександр Павлович — Герой Радянського Союзу
 Дмитрієв Олексій Іванович — повний кавалер ордена Слави
 Дмитрієв Олексій Петрович — Герой Радянського Союзу
 Дмитрієв Павло Павлович — Герой Радянського Союзу
 Дмитрієв Петро Дмитрович — Герой Радянського Союзу
 Дмитрієв Савелій Тимофійович (1909-1950) — російський радянський військовик, єфрейтор, звинувачений та страчений за спробу замаху на Анастаса Мікояна, прийнявши його машину за машину Йосипа Сталіна.
 Дмитрієв Сергій Костянтинович (* 1960) — український офтальмолог, доктор медичних наук, заслужений лікар України.
 Дмитрієв Юрій Олександрович — Герой Росії.
 Дмитрієв Юрій Олексійович  (нар. 1956) — дослідник історії політичного терору в СРСР, правозахисник, публіцист, громадський діяч.
 Дмитрієв Юрій Іванович (1965—2015) — майор поліції, учасник російсько-української війни, загинув під с. Піски. Батальйон «Дніпро-1»

Див. також 
 Дмитрієва

Примітки 

Російські прізвища